Es la tercera gira que realizó la banda de Hard Rock La Renga, que comenzó de manera no oficial el 20 de octubre de 1996 y terminó el 16 de mayo de 1998. Fue hecha para presentar su tercer disco de estudio, que se titula Despedazado por mil partes. Se puede decir que la banda realizó 4 shows en Obras para la presentación oficial del disco los días 13, 14, 20 y 21 de diciembre, y cabe destacar la participación de Ricardo Mollo, guitarrista de Divididos y productor de los discos de la banda en la canción "Balada del diablo y la muerte". También cabe destacar que tuvieron la oportunidad de tocar en el estadio de Ferro en octubre del '97 por los 20 años de lucha de las Madres de Plaza de Mayo junto a bandas como Los Piojos, Las Pelotas, Divididos, Rata Blanca y otras bandas más. En noviembre, la banda volvería a tocar allí, pero tuvieron que trasladarse al estadio de Atlanta, para luego finalizar la segunda parte de la gira los días 8 de diciembre en el Parque Sarmiento, 13 de diciembre en Tandil, 20 de diciembre en Comodoro Rivadavia y el 26 de diciembre en el Auditorio Promúsica. En 1998, la banda gira por Argentina, España y Uruguay, para hacer luego un parate ya que la banda se metió a los estudios a grabar su quinta placa, la cuarta de estudio, de nombre La Renga.

Lanzamiento del disco y gira

1996 

En octubre del '96 sale el disco, producido por el guitarrista de Divididos Ricardo Mollo. Se titula Despedazado por mil partes. El título viene de la canción que comienza este disco. Contiene 11 temas, de los cuales el tema 9 es un cóver de La Negra, el cual fue interpretado en los dos conciertos en el estadio Obras brindados el 30 de junio y 1 de julio de 1995 durante la grabación del primer disco en vivo. Se titula Veneno. Este hace referencia a la tapa de este tercer disco de estudio, en cuya portada hay un dibujo de una cabeza coronada de un ángel alado, de color gris sobre un fondo verde. Si se da vuelta la imagen, lo que previamente era ese ángel alado, se convierte en un demonio con el cráneo partido a la mitad y el hueco de las fosas nasales a la vista. La masterización de este disco estuvo a cargo del guitarrista de The Carpenters Tony Peluso. Este disco contiene, además, una dedicatoria a María Bernarda, una joven fallecida, y fiel seguidora de la banda. El segundo tema, A la carga mi rocanrol, trata sobre el escándalo ocurrido con el consulado boliviano en la Argentina por su tema Blues de Bolivia. El tercer tema, otro de los estrenados en su regreso al estadio Obras, contiene videoclip filmado por Víctor Poleri: El final es en donde partí. El último tema que cierra este disco, Hablando de la libertad, se convirtió en el cierre de cada concierto de la banda. Es con este disco que la banda se termina de consagrar a nivel masivo, como pasó con Los Piojos cuando en ese año lanzaron su tercer trabajo de estudio titulado 3er Arco. Obtuvo 8 veces el certificado de disco de platino ni bien salió a la venta. El 20 de octubre tocaron nuevamente en el Club Universal. El 6 de diciembre, se presentan en el Auditorio Promúsica y para finalizar, tocan en el estadio Obras los días 13, 14, 20 y 21 de diciembre en cuatro funciones a lleno total para la presentación oficial del disco.

1997 

La banda inicia el año 1997 presentándose el 31 de enero en La Rosa y luego el 9 de febrero en Mar del Plata. Es con Despedazado por mil partes que recorren el resto de la Argentina, Estados Unidos, México y Puerto Rico hasta tocar en el estadio de Ferro en octubre del '97 por los 20 años de las Madres de Plaza de Mayo junto a Los Piojos, Las Pelotas, Divididos, Rata Blanca y otras bandas. El 17 de octubre llenan el Teatro Griego de Córdoba y el 12 de noviembre tocan en El Purgatorio. El 29 de noviembre de ese año, la banda volvería al estadio de Ferro, pero como no estaba habilitado, se decidieron a tocar en el estadio de Atlanta para luego finalizar la segunda parte de la gira de presentación de su tercer disco de estudio los días 8 de diciembre en el Parque Sarmiento, 13 de diciembre en Tandil, 20 de diciembre en Comodoro Rivadavia y el 26 de diciembre en el Auditorio Promúsica, despidiendo el año.

1998 

En enero de 1998, la banda se presenta en la Carpa de Dignidad, reclamando por la educación en Argentina. El 24 de ese mes, realizaron un recital en San Bernardo, y días antes en Baradero. En febrero vuelven al Club Larrazábal, y luego en marzo tocan en Rosario. El recital se desarrolló en el marco del Festival Madres de Plaza de Mayo 1998 junto a Molotov, Todos Tus Muertos, Caballeros de la Quema, León Gieco y otros más, y tuvo lugar en el estadio de Rosario Central. En abril realizan cuatro conciertos: uno en L'étoile de San Carlos, uno en el Teatro de Verano de Montevideo, uno en Río Negro y el otro en Neuquén, hasta tocar en España presentados por la banda Los Suaves los días 3, 10 y 16 de mayo de 1998, esta última fecha en la Sala Canciller de Madrid. Fue así que terminaron la gira.

Setlist 

Representa el cuarto banquete en el estadio Obras del 21 de diciembre de 1996

 "El final es en donde partí"
 "Desnudo para siempre (o Despedazado por mil partes)"
 "Debbie el fantasma"
 "Moscas verdes para el charlatán"
 "El mambo de la botella"
 "Lo frágil de la locura"
 "Triste canción de amor"
 "Balada del diablo y la muerte"
 "El juicio del ganso"
 "Cortala y olvidala"
 "El viento que todo empuja"
 "A la carga mi rocanrol"
 "Cuándo vendrán"
 "Veneno"
 "Paja brava"
 "Psilocybe mexicana"
 "Blues de Bolivia"
 "Negra es mi alma, negro mi corazón"
 "Buseca y vino tinto"
 "Somos los mismos de siempre"
 "Voy a bailar a la nave del olvido"
 "Hablando de la libertad"
 "Luciendo mi saquito blusero"
 "Presumida"
 "Noche de paz"

Conciertos 
<center>

Curiosidades 

En el concierto del 21 de diciembre de 1996, el último de la seguidilla de banquetes en Obras, Gustavo Nápoli se aferró al micrófono para pedir, igual que en el concierto del 20 de diciembre, que no encendieran bengalas porque hubo gente quemada.

Dos temas de este disco (El viento que todo empuja y Hablando de la libertad) se interpretan desde 1994, y el resto, desde 1995, cuando grabaron Bailando en una pata, y principios de 1996.

En el concierto en Ferro, se sube al escenario una fan, o como la presentó Gustavo Nápoli, una chica amiga, se aferra al micrófono y hace mención a su padre desaparecido en la dictadura.

El concierto en el estadio de Ferro comenzó ni bien terminó de tocar Rata Blanca. Vuelven a apagarse las luces, sale La Renga, se enciende el escenario, y aunque no habían comenzado, la gente comenzó a poguear. Se abre el concierto con El final es en donde partí.

Otros conciertos 

<center>

Conciertos suspendidos y/o reprogramados

Formación 

 Gustavo "Chizzo" Nápoli - Voz y guitarra eléctrica (1988-Presente)
 Gabriel "Tete" Iglesias - Bajo (1988-Presente)
 Jorge "Tanque" Iglesias - Batería (1988-Presente)
 Manuel "Manu" Varela - Saxo y armónica (1994-Presente)
 Gabriel "Chiflo" Sánchez - Saxo (1989-2008)

Músicos invitados 

 Andrés Ciro Martínez - Voz y armónica en el concierto en Ferro
 Ricardo Mollo - Guitarra en los conciertos en Obras, el Auditorio Promúsica y en Ferro
 Iván Noble - Voz en el concierto en Ferro
 Fabián Crea - Bajo en el concierto en Ferro

Véase también 

 Despedazado por mil partes

Giras musicales de La Renga
Giras musicales de 1996
Giras musicales de 1997
Giras musicales de 1998